Иван Дмитриевич Плещеев:
 Плещеев, Иван Дмитриевич Колодка — русский воевода второй половины XVI века.
 Плещеев, Иван Дмитриевич Заяц — воевода в Пскове, Ржеве, Нижнем Новгороде.